Bill Ward peut désigner :
 Bill Ward (1919-1998), dessinateur américain ;
 Bill Ward (1948-), musicien anglais ;
 Bill Ward (1967-), acteur britannique.

Voir aussi